Nederlands persoon
Rudie Arens (1877), edelsmid
Rudie Arens (1918-2011), edelsmid, docent en schrijver (zoon van Rudie Arens (1877))